Federico Spencer, IV conde de Spencer (Londres; 14 de abril de 1798 - Northamptonshire; 27 de diciembre de 1857), fue un comandante naval, cortesano, político, coleccionista de arte, aristócrata y noble británico. Fue el cuarto conde de Spencer desde la muerte de su hermano mayor, Juan Spencer, III conde de Spencer, en 1845, hasta su propio fallecimiento, en 1857. Fue Lor chambelán de la Casa entre 1846 y 1848. También fue señor mayordomo de la casa entre 1854 y 1857. Era conocido como el Honorable Frederick Spencer hasta 1845. 

Desde su nacimiento y hasta su muerte perteneció a la dinastía Spencer. 

Era nieto del difunto I conde de Lucan, Carlos Bingham, y de su consorte, la difunta pintora Margarita de Bingham. 

Era tatarabuelo de la difunta Diana, princesa de Gales.

También fue hermano de la baronesa consorte Sarah, esposa de William, III barón de Lyttelton.  

Tuvo durante su mayor parte de vida el tratamiento de the most honorable (El muy Honorable).  

Era propietario de las obras de arte "Flora" , comenzada en 1654 por el pintor neerlandés Rembrandt, y la del "Retrato de un hombre", comenzada en 1660 por en pintor belga Fran Hals.   

Spencer participó en las elecciones generales del Reino Unido de 1831 y en las de 1832.
Hombres
Políticos
Nobles
Aristócratas
Cartesanos
Coleccionistas de arte
Comandantes naval
Nacidos en Londres
Nacidos en 1798
Nacidos en el siglo XVIII
Fallecidos en 1857
Fallecidos en Althorp
Familia Spencer
Conde Spencer
Políticos
Orden del Baño
Orden de la Jarretera
Orden de San Luis de Francia
Orden de Santa Ana de Rusia
Orden del Redentor
Miembros del Consejo Privado del Reino Unido
Miembros del décimo parlamento del Reino Unido
Miembros del partido político Whigs
Miembros del 11º Parlamento del Reino Unido
Miembros del XIII Parlamento del Reino Unido
Señores mayordomo de la casa
Lord Chambelán de la Casa
El muy Honorable
Frederick Spencer, 4th Earl Spencer

Biografía

Nacimiento y bautizo
Federico Spencer nació el 14 de abril de 1798 en el Admiralty Building de Londres y fue bautizado en St Martin-in-the-Fields.

Familia
Era el quinto de los hijos de Jorge Spencer, II conde Spencer y de su consorte, Lady Lavinia Bingham. Entre sus hermanos se encontraban los hermanos mayores John Spencer, el III conde Spencer (cuya esposa murió al dar a luz) y Robert Cavendish Spencer, quien murió soltero en el mar. Su hermana mayor, Sarah, era la esposa de William Lyttelton, III barón Lyttelton.

Sus abuelos paternos fueron el ministro del Interior John Spencer, I conde Spencer, y su consorte, Margaret Georgiana Poyntz, hija del diplomático y cortesano británico Stephen Poyntz. Sus abuelos maternos fueron el par irlandés Charles Bingham,I conde de Lucan, y su esposa, la pintora de retratos en miniatura Margaret Smyth.

Educación
Spencer estudio en Eton desde 1808 hasta 1811.

Información profesional
Spencer luego se retiró de la vida naval, fue elegido miembro whig del parlamento de Worcestershire en 1831. Ocupó este puesto hasta 1832  y luego representó a Midhurst entre 1832 y 1834 y nuevamente entre 1837 y 1841. Más tarde fue palafrenero en la casa de la duquesa de Kent ( madre de la reina Victoria) de 1840 a 1845. El último año sucedió a su hermano mayor en el condado y ocupó su asiento en la Cámara de los Lores. 

Cuando los Whigs llegaron al poder bajo Lord John Russell en 1846, Spencer fue nombrado Lord Chambelán de la Casa. Fue juramentado del Consejo Privado el mismo año. Renunció como Lord Chambelán en 1848 pero regresó al gobierno como Lord Steward of the House a principios de 1854 bajo Lord Aberdeen , cargo que ocupó hasta poco antes de su muerte en 1857, los últimos dos años bajo el cargo de primer ministro de Lord Palmerston . Fue nombrado Caballero de la Jarretera en 1849.

También fue ascendido a Contraalmirante en 1852, y ya, posteriormente, Vicealmirante (en la lista de reserva) en 1857. Luego, Spencer se unió a la Royal Navy como guardiamarina el 18 de septiembre de 1811 y luchó en las Guerras Napoleónicas en el Mediterráneo entre 1811 y 1815. Sirvió durante un tiempo a las órdenes de su hermano, el Capitán Hon. Robert Cavendish Spencer como teniente a bordo de su buque HMS  Owen Glendower, antes de recibir su propio mando, el del bergantín HMS  Alacrity en la Estación Sudamérica. Fue ascendido al rango de capitán de navío el 26 de agosto de 1822.

Durante la Guerra de Independencia griega estuvo al mando del HMS  Talbot en la Batalla de Navarino el 20 de octubre de 1827 y fue nombrado Compañero de la Orden del Baño en noviembre de ese año. Al año siguiente luchó con la Brigada Naval en la expedición de Morea. Por sus acciones fue nombrado Caballero de la Orden de San Luis de Francia y condecorado con la Orden de Santa Ana de Rusia y la Orden del Redentor de Grecia.

Vizconde Althorp y conde de Spencer
 
Federico Spencer fue vizconde Althorp cuando su padre, Jorge Spencer, II conde de Spencer, murió, hecho que sucedió en 1834. Tras la muerte de Jorge, el hijo primogénito de éste y hermano mayor de Federico, Juan Spencer, III conde de Spencer, pasó a ser conde de Spencer. Juan Spencer no tuvo descendencia ni hijos varones, por lo que Federico pasó a ser heredero al condado con el título de cortesía de vizconde Althorp. Ostentó dicho título entre 1834 y 1845. Su hermano, Juan Spencer, falleció el 1 de octubre de 1845, y, cómo heredero presuntivo al condado de Spencer, pasó a ser conde de Spencer con el nombre sucesorio de Federico Spencer, IV conde de Spencer.

Matrimonios y descendencia

Spencer contrajo matrimonio dos veces. La primera vez se casó con su prima segunda, Georgiana Poyntz (1799-1851), hija de William Stephen Poyntz el 23 de febrero de 1830. Tuvieron tres hijos: 

Lady Georgiana Frances Spencer (1832–1852), quien murió soltera. 
John Poyntz Spencer, futuro V conde Spencer (1835-1910), que se casó con Charlotte Seymour, nieta del vicealmirante Lord Hugh Seymour y prima hermana de su madrastra Adelaide Seymour.
Lady Sarah Isabella Spencer (1838-1919), que murió soltera. 
Después de la muerte de Georgiana en 1851, se casó, por segunda y última vez, con Adelaide Horatia Seymour (1825-1877), hija de Sir Horace Seymour y bisnieta de Francis Seymour-Conway, I marqués de Hertford, el 9 de agosto de 1854. Tuvieron dos hijos:

Lady Victoria Alexandrina Spencer (1855-1906), que se casó con William Mansfield, I vizconde de Sandhurst, y tuvo descendencia.
Charles Robert Spencer, futuro VI conde Spencer (1857-1922), que se casó con el Excmo. Margaret Baring, hija de Edward Baring, I barón Revelstoke.
La condesa consorte de Spencer murió en Guilsborough, Northamptonshire, en octubre de 1877, a la edad de 52 años.

Fallecimiento
Spencer murió en la sede familiar en Althorp, Brington, Northamptonshire, el 27 de  diciembre de 1857, a la edad de 59 años, y fue sucedido en el condado por el segundo de sus hijos y único varón de su primer matrimonio, John, quien se convirtió en el V conde de Spencer y además, era un político liberal. Spencer descansa en la Iglesia de Santa María la Virgen, en Great Bringto, Reino Unido.

Títulos y tratamientos
14 de abril de 1798-10 de noviembre de 1834: El muy Honorable Federico Spencer.
10 de noviembre de 1834-1 de octubre de 1845: El muy Honorable Federico Spencer, vizconde Althorp.
1 de octubre de 1845-27 de diciembre de 1857: El muy Honorable conde de Spencer.

Escudo de armas

Membresía
Miembro del Consejo Privado del Reino Unido.
Miembro del décimo parlamento del Reino Unido.
Miembro del 11º Parlamento del Reino Unido.
Miembro del XIII Parlamento del Reino Unido.
Miembro del partido político Whigs.

Ancestros

Ver también 
O'Byrne, William Richard (1849)."Spencer, Federico"  . Diccionario biográfico naval. John Murray – a través de Wikisource.

Línea de sucesión

Enlaces externos

Referencias